Fudbalski klub Zeta Golubovci (Фудбалски Клуб Зета Голубовци) – czarnogórski klub piłkarski z siedzibą w Golubovci w gminie Podgorica. Został utworzony w 1927 roku, jako FK Danica Golubovci. Obecnie występuje w Drugiej lidze Czarnogóry.

Historia 
 1927 – został założony jako FK Danica Golubovci. 
 1945 – zmienił nazwę na FK Napredak Golubovci.
 1955 – zmienił nazwę na FK Zeta  Golubovci.

Stadion 
Klub rozgrywa swoje mecze domowe na stadionie Stadion Trešnjica w Golubovci, który może pomieścić 5.000 widzów.

Sezony 

 * W wyniku przeprowadzonego 21 maja 2006 referendum niepodległościowego zadeklarowano  zerwanie dotychczas istniejącej federacji Czarnogóry z Serbią (Serbia i Czarnogóra). W związku z tym po sezonie 2005/06  wszystkie czarnogórskie zespoły wystąpiły z lig Serbii i Czarnogóry, a od nowego sezonu 2006/07 Zeta Golubovci przystąpiła do rozgrywek Prvej crnogorskiej ligi.

Sukcesy 
 mistrzostwo Czarnogóry (1): 2007.
 wicemistrzostwo Czarnogóry (2): 2008 i 2017.
 mistrzostwo Drugiej ligi SR Јugoslavije (1): 2000 (awans do Prvej ligi SR Јugoslavije).

Europejskie puchary

Bibliografia 
 

 
Czarnogórskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1927